Памала има више значења:

 Памала (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Памала (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Памала, Ла Лагуна (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику